Karel Lang, češki hokejist, * 9. junij 1958, Brno, Češka.

Lang je v češkoslovaški ligi igral za kluba HC Brno in HK Dukla Trenčín, v drugem delu kariere pa je igral v nemški ligi za klube Krefeld Pinguine, EV Stuttgart in EV Duisburg, za Krefeld Pinguine kar devet sezon.

Za češkoslovaško reprezentanco je igral na enih olimpijskih igrah in treh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene srebrne in dveh bronastih medalj.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| HK Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 79/80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 80
|
| 1
| 6
|
|
|
| 0
| 2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kometa HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
| 36
|
|
|
|
| 8
| 3.39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kometa HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
| 38
|
|
|
|
|
| 3.53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krefeld Pinguine
| Nemška liga
| 92/93
|
| 43
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krefeld Pinguine
| Nemška liga
| 93/94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krefeld Pinguine
| Nemška liga
| 94/95
|
| 30
| 43
| 0
| 2
| 2
| 4
|
|
|
| 15
| 15
| 0
| 2
| 4
| 10
|
|
|-
| Krefeld Pinguine
| Nemška liga
| 95/96
|
| 49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krefeld Pinguine
| Nemška liga
| 96/97
|
| 38
|
| 0
| 0
| 0
| 18
| 3.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krefeld Pinguine
| Nemška liga
| 97/98
|
| 39
|
| 0
| 2
| 2
| 24
| 2.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krefeld Pinguine
| Nemška liga
| 98/99
|
| 31
|
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2.53
| .903
|
| 2
|
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|-
| Krefeld Pinguine
| Nemška liga
| 99/00
|
| 14
| 47
| 0
| 1
| 1
| 0
| 3.58
| .873
|
| 1
| 4
| 0
| 0
| 1
| 0
| 1.87
| .933
|-
| Krefeld Pinguine
| Nemška liga
| 00/01
|
| 26
| 60
| 0
| 0
| 0
| 12
| 2.83
| .881
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Duisburg
| Nemška liga
| 06/07
|
| 1
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.00
| 1.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti HC Brno
Hokejisti HK Dukla Trenčín
Hokejisti EV Stuttgart
Hokejisti Krefeld Pinguine
Hokejisti EV Duisburg